Жолобов — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Жолобов, Алексей Иванович (? — 1736) — вице-губернатор Иркутской провинции.
 Жолобов, Виталий Михайлович (род. 1937) — советский космонавт и украинский политик.
 Жолобов, Вячеслав Иванович — российский актёр. 
 Жолобов, Иван Алексеевич (1917—1982) — писатель-фронтовик, командир партизанского отряда «Дружба», почётный сотрудник госбезопасности, полковник.
 Жолобов, Михаил Петрович (род. 1997) — российский хоккеист.
 Жолобов, Олег Владимирович (род. 1961) — ватерполист, спортивный журналист, комментатор депутат Государственной Думы. 
 Жолобов, Сергей Иванович (род. 1959) — советский и российский актёр.

См. также 
 Жолобовы — русский дворянский род

Топоним 
 Жолобов — хутор, Палласовский район, Волгоградская область.